Gajahmungkur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gajahmungkur, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Gajahmungkur, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar